Zbigniew Witkowski (ur. 1943) – polski biolog, profesor, były wiceminister środowiska
 Zbigniew Witkowski (ur. 1953) – polski prawnik
 Zbigniew Witkowski (ur. 1975) – polski trener
 Zbigniew Witkowski (1935–2022) – polski aktor teatralny

Przypisy